Окель () — фамилия.

Известные носители:

 Окель, Пётр Фёдорович (1780—1858) — доктор медицины от Кенигсбергского университета; отец Ф. П. Океля.
 Окель, Фёдор Петрович (1814—1879) — почетный гоф-медик, доктор медицины, автор ряда научных трудов; сын П. Ф. Океля.
  (1834—1910) — немецкий художник.
 Окель, Эрнст Фридрих (1742—1816) — курляндский пастор и богослов, педагог, доктор богословия и духовный писатель.